— японский аниме-сериал, созданный компанией Madhouse на основе сюжета двух романов Кэйити Сигусавы — «Allison» и «Lillia and Treize». 26 серий транслировались по каналу NHK с 3 апреля по 2 октября 2008 года. Первые 13 серий сериала описывает первую новеллу — «Allison», последние — «Lillia and Treize». Сериал был лицензирован на территории США компанией Sentai Filmworks, дистрибьютор — Section23 Films. Первая часть сериала начала транслироваться 17 мая 2011 года, вторая часть 12 июля 2011 года.

География и мир 
Мир, где разворачивается главное действие состоит из огромного, единого континента, который разделён с самого севера до юга горным хребтом и широкой рекой — Лутони (примерно на 60 градусов северной широты). Соответственно по обе стороны существуют разные культуры. Восточная область известна как конфедерация , а западная как объединённое королевство . Конфедерация Рокшеннон состоит из 16 стран, жители которой разговаривают на едином языке. Королевство Су-Бэйл включает в себя 2 царства и ещё несколько мелких стран. Как и на востоке, западных людей объединяет общий язык. Среди жителей западного континента преобладают блондины, у восточных — брюнеты. В 3287 году по местному календарю, летом началась война между западом и востоком, которая длилась 30 лет. В результате федерация и королевство договорились создать буферную зону вдоль реки и гор континента. Уровень технологий сравним с земным в 30-е годы.

Сюжет

Allison 
Первую часть сериала охватывает история первой новеллы, где главной героиней является Аллисон Уиттингтон, молодая блондинка и пилот ВВС Roxche которая имеет хороший опыт по вождению Биплана. Однажды Аллисон посетила давнего друга Вилла, который остался в школе на летние каникулы, с ним Аллисон не виделась уже полгода. Во время путешествия в сельской местности недалеко от школы главные герои столкнулись со стариком, который рассказал, что существует сокровище, которое вероятно является ключом к концу войны или же напротив, нарушит перемирие и усугубит военную ситуацию. Никто не верил старику кроме главных героев. Позже Аллисон и Вилл отправятся на поиски сокровища в опасное приключение на восток, к ним позже присоединяется Карр Бенедикт, пилот военно-воздушных сил Су-Бэйла.

Lillia and Treize 
Действие происходит примерно через 15 лет после событий с первой части. История разворачивается вокруг Лиллии Шульц или просто Лиллии. Она — дочь Аллисон и Вилла, которые стали секретными агентами Су-Бэйл. Лиллия встречается с Трезем и Мариеллей во время школьных каникул и тогда начинаются новые захватывающие приключения.

Список персонажей 
 — главная героиня первой части сериала, родом из Су-Бэйла. Ещё в детстве её отец оставил Аллисон в приюте, в Рокшенноне. Молодая, блондинка и пилот ВВС которая имеет хороший опыт по вождению Биплана. Когда-то была воспитана в приюте вместе с Виллом. Очень весёлая, импульсивная, обладает хорошими спортивными навыками и немного инфантильная. Во время беды всегда готова помочь. Очень ревнует, когда становится свидетелем любовных сцен Бенедикта и Фионы. Она влюблена в Вильгельма и ищет взаимности, но безрезультатно. Во второй части выясняется, что она от Вилла рожает Лиллиан и живёт вместе с ней в квартире.
 Сэйю: Нана Мидзуки

 — друг детства Аллисон, родом из Рокшеннона. Он способен запоминать всё мгновенно, а также отличный стрелок. В отличие от Аллисон, он не любит приключения, но следует за ней. У Вилла более спокойный и уравновешенный характер, как правило, он мыслит во всех ситуациях трезво. Позже женится на Аллисон, инсценирует свою смерть и становится тайным агентом.
 Сэйю: Мотоко Кумаи

 — пилот военно-воздушных сил Су-Бэйла, становится новым другом Аллисон и Вильгельма и всегда готов помочь им в случае необходимости. По просьбе Аллисон и Вилла берёт на себя задачу на предоставление доказательств, что Су-Бэйл и Рокшеннон были когда-то одной цивилизацией, таким образом становится героем мирового масштаба. После того, как присоединился к главным героям, чтобы помочь Фионе вернуть право трон «Икстова», Бенедикт влюбляется в неё и позже женится на ней.
 Сэйю: Коити Ямадэра

 — последний член королевской семьи маленького государства, которая осталась в живых. Она является младшей сестрой-близнецом Франчески — наследницы престола, которая умерла вместе с родителями во время покушения. Вела одинокий образ жизни в маленькой деревне, которая была создала специально для защиты Фионы, до встречи с Аллисон, Виллом и Бенедиктом. Они помогли ей вернуть право на трон под именем Франчески. Позже Фиона влюбляется в Бенедикта и выходит замуж за него. Имеет большую страсть к фотографии.
 Сэйю:Мамико Ното

 — главная героиня второй части сериала. Лиллии 15 лет. Она является дочерью Аллисон и Вилла. Её полное имя — Лиллиана Асасия Корадзон Виттингтон Шульц, она стесняется его говорить и предпочитает имя — Лиллия. Сочетает в себе черты характера и способностей обоих родителей, например умеет как Аллисон хорошо водить самолёты.
 Сэйю: Нана Мидзуки

 — младший брат близнец Мариэль и сын Бенедикта и Фионы. Лучший друг Лиллии. А также формирует романтические отношения с Лиллией, как это было с Аллисон и Виллом. Будучи сыном Фионы он является принцем королевства Икстовы, хотя Лиллия не знает об этом, и только видит в нём друга детства. Он отдалён от политики и даже не претендует на трон, предпочитая мирскую жизнь политике.
 Сэйю: Хироюки Ёсино

 — она живёт в Рокшенноне и заботится о детях-сиротах. В том числе в своё время приютила Аллисон и Вилла. Родом из Су-Бэйл. Из-за гуманитарной деятельности в Рокшенноне её соотечественники стали относится к ней с презрением. Может говорить на языке Су-Бэйл и Рокшеннон.
 Сэйю: Тосико Фудзита

 — дочь Бенедикта и Фионы, сестра-близнец Трез. Она является официальным наследником престола Икстова. У неё очень упрямый и настырный характер, во многом она похожа на Аллисон. У Мариэль острый зуб в углу рта, который виден, когда она говорит.
 Сэйю: Тива Сайто

 — приемный сын Радиа. Один из высокопоставленных военных армии Су-Бэйла, имеет звание майора. Травас на самом деле Вильгельм Шульц. Он знает о королевском происхождении Трез и приветствует его: «Ваше Высочество», когда Лиллия не видит.
 Сэйю: Тосиюки Морикава

Анна — она правая рука Траваса, отлично владеет оружием, даже лучше чем Травас. Её отец был капитаном Гранцом, который погиб при нахождении фресок. Анна лично винит себя за его смерть.

Матильда (Хильда) — королева Су-Бэйл, очень добрая и проницательная, но очень одинокая. Дружит с Мариэль. Трезу однажды предложили работать в качестве финансиста Матильды.

Музыка 
Официальный релиз синглов состоялся 25 июня 2008 года.
 Заставка   исполняли: Kuricorder Quartet и Синоэ Юкава
 Концовка   исполняли: Kuricorder Quartet и Сё Мацумото

Критика 
Представитель сайта Anime News Network, Терон Мартин отметил, что сюжет аниме-сериала нестандартен и интересен сам по себе, стиль персонажей для сериала 2008 года немного старомодный, однако сериал насыщен яркими красками.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сериала  
 Allison to Lillia на сайте MediaWorks 
 Allison to Lillia на сайте NHK